Die Operation Nougat war eine Serie von 45 US-amerikanischen Kernwaffentests, die 1961 und 1962 auf der Nevada Test Site in Nevada durchgeführt wurde. Lediglich der Test Gnome fand in Carlsbad, New Mexico, statt. Es war die erste Serie von Kernwaffentests, die von den USA nach der Kündigung des Kernwaffentestmoratoriums von 1959 durch die UdSSR durchgeführt wurde und die erste Serie, die nur aus unterirdischen Tests bestand. Inhaltlich glichen die Test weitgehend denen der Hardtack-II-Serie.

Die einzelnen Tests der Nougat-Serie

Weblinks 

 Die Nougat-Tests der USA auf nuclearweaponarchive.org (englisch)
 United States Nuclear Tests July 1945 through September 1992 (PDF; 898 kB) des U.S. Department of Energy (englisch)

Nougat
Nye County
Geschichte von New Mexico
Ereignis 1961
Ereignis 1962
Geschichte der Vereinigten Staaten (1945–1964)